ASBO est un sigle, qui signifie :
Association sportive Beauvais Oise, un club de football français
Academicus Sanctae Barbae Ordo, une association belge.

Code